Суперкубок Испании по футболу 2000 года () — двухматчевый розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 1999/00 «Депортиво Ла-Корунья» и обладатель Кубка Испании сезона 1999/00 «Эспаньол». Первый матч состоялся 20 августа на Олимпийском стадионе в Барселоне и завершился безголевой ничьёй — 0:0. Ответная игра состоялась 27 августа в Ла-Корунье на стадионе Риасор. «Депортиво» в этом матче победил со счётом 2:0. «Депортиво» завоевал трофей по сумме двух встреч — 2:0.

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 List of Super Cup Finals RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 2000 году
Испания
Август 2000 года
События 20 августа
События 27 августа
Спортивные соревнования в Барселоне
Спортивные соревнования в Ла-Корунье